Eppenberg (Rhénanie-Palatinat)
 Eppenberg-Wöschnau